Паэс (, ) — испанская и португальская фамилия. Известные носители:

 Паэс, Гильермо (род. 1945) — чилийский футболист.
 Паэс, Жулиана (род. 1979) — бразильская телеведущая, актриса, модель.
 Паэс, Кендри (род. 2007) — эквадорский футболист.
 Паэс, Луис Помпилио (род. 1959) — колумбийский футболист, тренер.
 Паэс, Рауль (род. 1937) — аргентинский футболист.
 Паэс, Рикардо (род. 1979) — венесуэльский футболист.
 Паэс, Ричард (род. 1953) — венесуэльский футболист и тренер.
 Паэс, Хосе Антонио (1790—1873) — герой борьбы Венесуэлы за независимость; президент Венесуэлы.
 Паэс Лопес, Алешандре (род. 1974) — бразильский футболист.
 Паэс, Эдуардо (род. 1969) — бразильский политик.
 Трухильо-и-Паэс, Диего де (ок. 1505 — ок. 1574) — испанский конкистадор.

Другое 
 Паэс — город и муниципалитет в Колумбии, в департаменте Бояка.
 Паэс — город и муниципалитет в Колумбии, в департаменте Каука.
 Паэс — один из индейских языков Колумбии.
 ПАЭС 
 ПАЭС-2500